За́греб () може значити:

 Загреб — місто, столиця Хорватії.
 Загреб — аеропорт.
 Загреб — футбольний клуб.
 Загреб — баскетбольний клуб.
 Загреб — гандбольний клуб.
 Загреб — есмінець, перший військовий корабель, збудований у Королівстві Югославія.